Telediario puede referirse a:

 Telediario, informativo televisivo de TVE en emisión desde 1957;
 Telediario, noticiero de Multimedios Televisión emitido desde Monterrey, Nuevo León, México;
 Telediario, noticiero de La Red emitido entre 1999 y 2010;
 Telediario, noticiero de Televisión Nacional de Chile emitido entre 1968 y 1970 y entre 1973 y 1975; o
 Telediario Televisión, canal de televisión por satélite desde la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, Argentina.
 Telediario, noticiero central de Telefuturo desde 1989 en la actualidad reemplazando al antiguo noticiero central de dicho canal denominado Telenoticias.
 Telediario, noticiero de Canal 13 (Río Cuarto) en emisión desde 1992.
 Telediario, noticiero de Canal 10 (Mar del Plata) emitido entre 2003 hasta 2020.
 Telediario, noticiero de Canal 9 Litoral en emisión desde 2006.
 Telediario, noticiero de TV Perú emitido entre 1981 y 1985; entre 1989 y 1993.